Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue des Nations-Unies.

France 

 Avenue des Nations-Unies à Paris

Maroc 

 Avenue des Nations-Unies à El Jadida